Эльбасанский университет имени Александра Джувани () — государственное высшее учёбное заведение, расположенное в городе Эльбасан, Албания.

История 
Основан на базе Высшей педагогической школы, действовавшей с 1909 года. В 1971 году школа была реорганизована в Педагогический институт (). В 1991 году на его базе создан университет. Носит имя Александра Джувани, албанского языковеда, писателя, старейшего деятеля народного просвещения Албании.

Структура 
Университет состоит из шести факультетов и одного колледжа.
 Факультет естествознания
 Факультет экономических наук
 Факультет гуманитарных наук
 Факультет иностранных языков
 Факультет педагогики
 Факультет социальных наук
 Медицинский колледж

В рамках университета также существует Центр албанских и балканских исследований (Qendra e Kërkimeve Albanologjike dhe Ballkanike).

В университете обучаются 3500 студентов на очной форме и 4500 студентов на заочной форме обучения. 

Преподавательский состав составляет 245 человек, из них 8 имеют звание профессора. Читают лекции также 44 иностранных приглашённых преподавателей.

Ссылки 
 Сайт университета 

Эльбасан
Эльбасан
1991 год в Албании